Leemkuil
 Van Leemput, achternaam
 Trijn van Leemput (rond 1530 - Utrecht, 1607), Utrechtse verzetsheldin